Zettlitz ist der Ortsname von

 Zettlitz, Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

 Zettlitz (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Zettlitz (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Zettlitz (Marktzeuln), Ortsteil des Marktes Marktzeuln, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Zettlitz (Rugendorf), Ortsteil der Gemeinde Rugendorf, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Zettlitz (Speinshart), Ortsteil der Gemeinde Speinshart, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 Zettlitz (Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf), Katastralgemeinde der Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf, Bezirk Horn, Niederösterreich

 Sedlec u Karlových Var (Zettlitz), einen Ortsteil von Karlovy Vary, Tschechien
 Sedlec u Radonic (Zettlitz b. Maschau), Ortsteil von Radonice, Okres Chomutov, Tschechien
 Das „Zettlitzer Ländchen“ bezeichnet ein mittelalterliches Gau im Egergraben, Nordwestböhmen

Siehe auch:
 Zedtlitz
 Zetlitz
 Zedlitz (Begriffsklärung)
 Unterzettlitz